Но́рдхаген () — норвежская фамилия. 

Известные носители:

 Нордхаген, Иоган (1856—1956) — норвежский художник.
 Нордхаген, Пер Йонас (род. 1929) — норвежский искусствовед.
 Нордхаген, Рольф (1894—1979) — норвежский ботаник и педагог.